Albert Dorca Masó (Olot, 1982), futbolista que ocupa la posició de migcampista
 Francesc Dorca (Girona, 1737 - 1806), religiós, historiador i erudit gironí 
 Mas Dorca, barri de l'Ametlla del Vallès a l'est del municipi, a l'altre costat de l'autovia C-17 
 Can Dorca, masia al municipi d'Arbúcies (la Selva, Catalunya)